Мещеряковка — название населённых пунктов в России:
 Мещеряковка — село в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 Мещеряковка — село в Аркадакском районе Саратовской области.